Kemnitz oder Kemnitzbach (aus dem Sorbischen von Kamenica, deutsch Steinbach) bezeichnet folgende Fließgewässer:
Kemnitz oder Kemnitzbach bezeichnet folgende Fließgewässer: 
 Kemnitzbach (Pließnitz), linker Zufluss der Pließnitz im Landkreis Görlitz, Sachsen
 Kemnitzbach (Striegis), linker Zufluss der (Großen) Striegis im Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Kemnitzbach (Weiße Elster), linker Zufluss der Weißen Elster im Vogtlandkreis, Sachsen
 Kemnitz, Name des Unterlaufs des Hanshäger Bachs, linker Zufluss der Ziese im Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Chemnitz (Fluss), rechter und wichtigster Nebenfluss der Zwickauer Mulde sowie Namensgeberin der gleichnamigen Stadt in Sachsen